Húsvét-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Húsvét-barlang, aggteleki barlang.
 Húsvét-barlang, bajóti barlang.
 Húsvét-barlang, miskolci barlang.